Анато́лий Наза́ров:
 Назаров, Анатолий Дмитриевич (1947—2015) — начальник Управления ФСБ России по Брянской области, генерал-майор.